Рюдингер ():

 Рюдингер, Николаус (1832—1896) — немецкий анатом.
 Рюдингер, Альберт (1838—1925) — датский виолончелист.